Гвадалупе Идалго има више значења:

 Гвадалупе Идалго, Колонија Гвадалупе Идалго (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гвадалупе Идалго (Сан Лорензо Какаотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Идалго (Сан Педро Мартир Јукуксако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Идалго (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Идалго (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Идалго (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Идалго (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Гвадалупе Идалго (Акуаманала де Мигел Идалго), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику